Thelma Long e Rex Hartwig hanno battuto in finale Beryl Penrose e John Bromwich 4-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Thelma Long /  Rex Hartwig (Campioni)
 Beryl Penrose /  John Bromwich (finale)

 Dorn Fogarty /  Clive Wilderspin (semifinali)
 Norma Ellis /  Neale Fraser (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1954